La Selve kan syfta på:
 La Selve, Aisne
 La Selve, Aveyron